«Оно́» — название нескольких фильмов разных стран и лет:
 «Оно! Ужас из космоса» — американский научно-фантастический фильм ужасов 1958 года.
 «» — британский фильм ужасов 1967 года.
 «Оно живо» — американский фильм ужасов 1974 года.
 «Оно» — советский исторический трагифарсовый фильм 1989 года.
 «Оно» — американский мини-сериал ужасов 1990 года.
 «Оно» — американский фильм ужасов 2014 года.
 «Оно» — американский мистический триллер 2017 года.
 «Оно 2» — американский мистический триллер 2019 года. См. также 
 «Это» (It) — американский фильм 1927 года